

Astronomia
 160215 Haines-Stiles – asteroide
 26879 Haines – asteroide

Geografia
 Antartide
 Ghiacciaio Haines – ghiacciaio sulla costa di Lassiter, nella parte orientale della Terra di Palmer
 Montagne di Haines – catena montuosa situata nella parte nord-occidentale della Terra di Marie Byrd

 Stati Uniti d'America
 Haines – capoluogo del Borough di Haines, Alaska
 Haines – città della Contea di Baker, Oregon
 Haines – township della Contea di Centre, Pennsylvania

Persone
 Alfred Haines – aviatore inglese
 Avril Haines – avvocata e funzionaria statunitense
 David Cawthorne Haines – ingegnere aeronautico e attivista britannico
 Donald Haines – attore statunitense
 Emily Haines – cantante canadese
 Frederick Haines – generale britannico
 George Haines – cestista statunitense
 Jesse Haines – giocatore di baseball e allenatore di baseball statunitense
 Larry Haines – attore statunitense
 Patricia Haines – attrice britannica
 Randa Haines – regista e sceneggiatrice statunitense
 Richard W. Haines – regista, sceneggiatore, attore, montatore e produttore cinematografico statunitense
 Sara Haines – conduttrice televisiva e giornalista statunitense
 William Haines – attore e antiquario statunitense